Cobres ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Paul von Cobres (zwischen 1737 und 1739–1823), deutscher Bankier, Privatgelehrter und Naturaliensammler in Augsburg
 Alois von Cobres (um 1775–1833), deutscher Handelsmann und Dichter in Augsburg und Landsberg am Lech